Первин Булдан ( гор. Хаккяри) — турецкий политик курдского происхождения. На III съезде Демократической партии народов в феврале 2018 года избрана её сопредседательницей.

Биография 
Родилась в 1967 году в городе Хаккяри. Окончила школу там же. В возрасте 19 лет вышла замуж за своего кузена Саваша Булдана. В 1990 году супруги переехали в Стамбул. Первин Булдан в этот период была домохозяйкой. Через год Первин родила своего первенца, которого назвали Неджирван. Саваш Булдан занимался бизнесом, нацбезопасность Турции подозревала его в торговле наркотиками и финансировании РПК.

В 1993 году премьер-министр Тансу Чиллер заявила, что у правительства имеется список бизнесменов, которые поддерживают РПК. После этого заявления Саваш Булдан стал получать множество телефонных звонков с угрозами. 3 июня 1994 года Саваш Булдан и двое его друзей, Аднан Йылдырым и Хаджи Карай, были похищены восемью полицейскими после того, как они покинули гостиницу Чинар в Ешилькёе. На следующий день их тела были найдены в устье реки Мелен. На телах были следы пыток, смерть наступила в результате огнестрельного ранения в голову. В тот же день, 4 июня 1994 года, Первин Булдан родила второго ребёнка, девочку по имени Зелал.

В 2001 году Первин Булдан создала и возглавила «Йакай-Дер», ассоциацию солидарности и помощи семьям пропавших людей, целью этой ассоциации является розыск людей, которые пропали без вести в Турции. Перед основанием «Йакай-Дер» Первин Булдан работала «Маг-Дер» — ассоциации со схожими с «Йакай-Дер» целями, которая была закрыта правительством Турции под предлогом нарушения закона об ассоциациях.

На создание «Йакай-Дер» Первин Булдан вдохновила группа активистов «Субботние матери», которые каждую субботу проводят акцию с целью привлечь внимание турецкого общества к проблеме похищения и убийства людей турецкими спецслужбами в 1980-90-е годы.

В 2007 году, будучи беспартийной, Первин Булдан была избрана членом Великого национального собрания.

В 2013 году она посетила лидера РПК Абдуллу Оджалана, который находится в тюрьме на острове Имралы.

Примечания 

Женщины-политики Турции
Председатели Демократической партии народов
Члены Великого национального собрания Турции XXIII созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXIV созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXV созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXVI созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXVII созыва